El término LAAM puede referirse a:

Cantante
 Lââm: cantante francesa de Túnez.

En medicina y farmacología
 Levacetilmetadol (LAAM): un fármaco agonista opioide puro de los receptores µ (Mu).